Ел Хохобал има више значења:

 Ел Хохобал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хохобал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хохобал (Сан Фелипе де Хесус), насеље у савезној држави Сонора у Мексику